Michael Chow peut faire référence à :
 Michael Chow, né en 1939, un acteur et restaurateur chinois ;
 Michael Chow, né en 1960, un acteur canadien exerçant à Hong Kong.